Locard ist der Nachname von:
Arnould Locard (1841–1904), französischer Malakologe
Edmond Locard (1877–1966), französischer Forensiker
Henri Locard (1939–), französischer Historiker